Orbán kápolnák találhatók:
Orbán-kápolna (Adony)
Orbán-kápolna (Bátaszék)
Orbán-kápolna (Esztergom)
Orbán-kápolna (Letkés)
Orbán-kápolna (Marcali)
Orbán-kápolna (Mór)
Orbán-kápolna (Szekszárd)